Valtonen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), patineur de vitesse finlandais
Jorma Valtonen (né en 1946), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), compositeur finlandais
Jussi Valtonen (né en 1974), écrivain et psychologue finlandais
 (né en 1955), acteur et entrepreneur finlandais
 (né en 1945), astronome et professeur finlandais
 (1929-2002), artiste finlandais
 (né en 1980), entraineur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme